Sieden bezeichnet:
 Sieden, Form der Verdampfung
 Sieden (Kochen)
 Julius Sieden (1884–1938), evangelisch-lutherischer Geistlicher, Landessuperintendent in Mecklenburg
 Sieden, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, ab 1945: Żydy, ab 1954: Mazurowo im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen